Майкл Э́нтони Ангара́но (; род. 3 декабря 1987, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр.

Биография 
Его родители: Дорин и Майкл Ангарано. Он итальянского происхождения и у него есть младшие брат и сестра: Эрика и Эндрю, и старшая сестра Кристен. Его семья владеет и управляет четырьмя успешными танцевальными студиями в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, названные «Отражение в танце» (), где Дорин руководит и обучает, Кристен преподаёт, а Эрика танцует. Ангарано окончил Crespi Carmelite High School в 2005 году и в данный момент проживает в Лос-Анджелесе.

Личная жизнь 
В 2004—2009 годах встречался с актрисой Кристен Стюарт, с которой он познакомился на съёмках фильма «Говори».

С 2014 года встречался с коллегой по фильму «Миллион для чайников» Джуно Темпл. Пара рассталась в 2016 году.

C 2019 года состоит в отношениях с актрисой Майей Эрскин. 2 ноября 2020 года пара объявила о помолвке. В мае 2021 года стало известно, что у пары родился сын Леон Фредерик.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Дети-актёры США
Киноактёры США